The Best of Joy Division — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена 24 березня 2008 року.

Композиції 
 Digital – 2:51
 Disorder – 3:27
 Shadowplay – 3:50
 New Dawn Fades – 4:44
 Transmission – 3:36
 Atmosphere – 4:10
 Dead Souls – 4:56
 She's Lost Control – 4:46
 Love Will Tear Us Apart – 3:26
 These Days – 3:25
 Twenty Four Hours – 4:26
 Heart and Soul – 5:51
 Incubation – 2:52
 Isolation – 2:53

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 The Best of Joy Division  allmusic
 The Best of Joy Division  last.fm

Альбоми Joy Division
Англомовні музичні альбоми